Lothringen steht für:

 Lothringen, eine ehemalige Region in Frankreich
 Herzogtum Lothringen, ein historisches Territorium
 Bezirk Lothringen, einen historischen Bezirk des Reichslandes Elsaß-Lothringen
 SMS Lothringen, ein deutsches Linienschiff der Kaiserlichen Marine 
 Lothringen (Schiff, 1906), ein Frachtschiff der Franken-Klasse
 Lothringen (Schiff, 1940), eine im Zweiten Weltkrieg als Minenschiff eingesetzte Personenfähre

Personen:
 Henriette von Lothringen (1611–1660), lothringische Adlige